Morro Grande kan syfta på:

Brasilien 

 Barão de Cocais (ort), Minas Gerais, 
 Morro Grande (kommun), Santa Catarina,